|}

Die South Wales Main Line ist eine Eisenbahnstrecke in Großbritannien. Sie zweigt bei Wootton Bassett in der Nähe von Swindon von der Great Western Main Line ab und führt durch den sieben Kilometer langen Severn-Tunnel nach Südwales. Über Newport und Cardiff erreicht sie schließlich Swansea.

Für den Regionalverkehr in Wales ist die Bahngesellschaft Transport for Wales/Trafnidiaeth Cymru zuständig, während Great Western Railway Schnellzüge nach London anbietet. Östlich von Cardiff verkehren auch einzelne Züge von CrossCountry sowie Regionalzüge von Great Western Railway nach Bristol.

Geschichte 
Die South Wales Main Line wurde auf der walisischen Seite 1850 fertiggestellt. Zwei Jahre darauf wurde sie durch den Bau der Eisenbahnbrücke über den Wye in Chepstow (Chepstow Railway Bridge) mit dem englischen Eisenbahnnetz verbunden. Die ursprüngliche Strecke der Great Western Railway (GWR) zwischen London und Südwales zweigte bei Swindon von der Great Western Main Line ab und machte einen Umweg über Stroud, Gloucester und Chepstow, bevor sie östlich von Newport wieder auf die heute noch bestehende Strecke stieß. Aus diesem Grund hatte die GWR den Spitznamen Great Way Round („großartiger Weg rundherum“, im Sinne von „großer Umweg“).

Der Severn-Tunnel wurde 1886 eröffnet und verkürzte die Fahrzeit nach Südwales um über eine Stunde. Die Züge fuhren von Swindon aus über Bristol und weiter zum Tunnel. 1903 erfolgte die Eröffnung der sogenannten Badminton Line. Diese 53 km lange Strecke über Chipping Sodbury ermöglichte eine nochmalige beträchtliche Verkürzung der Reisezeit, da der Umweg über Bristol Temple Meads entfallen konnte. Darüber hinaus war die Neigung zur Tunnelrampe für Kohlenzüge leichter zu bewältigen.

Infrastruktur 
Auf dem Abschnitt zwischen dem Bahnhof Severn Tunnel Junction und Cardiff ist die Strecke viergleisig ausgebaut, die übrigen Abschnitte sind zweigleisig. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit zwischen London und dem Severn-Tunnel beträgt 125 mph (201 km/h), zwischen dem Severn-Tunnel und Swansea erreichen die Züge 90 mph (144 km/h). Auf einigen kurzen Abschnitten sind die Höchstgeschwindigkeiten jedoch niedriger. Es bestehen Pläne, in Wales die Gleise und Signale zu erneuern und so die Geschwindigkeit zu erhöhen.

Im Rahmen der Elektrifizierung der Great Western Main Line wurde die Strecke bis Cardiff Central mit 25-kV-Oberleitung ausgestattet (unterstützt Hochgeschwingkeitsverkehr). Die Aufnahme des elektrischen Verkehrs erfolgte im Juni 2020. Die geplante weitere Elektrifizierung bis Swansea wurde nach erheblichen Kostensteigerungen zunächst auf unbestimmte Zeit verschoben (Stand Januar 2022). Bimodale Züge des Herstellers Hitachi (Class 800) mit zusätzlichen Dieselmotoren zur Stromerzeugung ermöglichen durchgegehenden Fernverkehr ab London.

Siehe auch 
 Liste von Eisenbahnstrecken in Großbritannien
 Schienenverkehr in Großbritannien

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in England
Bahnstrecke in Wales